Als Doppelschlacht werden folgende militärische Gefechte bezeichnet:

 die Doppelschlacht von Aquae Sextia im Rahmen der Kämpfe der Römer gegen die Kimbern und Teutonen (102 v. Chr.)
 die Doppelschlacht bei Philippi in den Römischen Bürgerkriegen (42 v. Chr.)
 die Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt im Vierten Koalitionskrieg (1806)
 die Doppelschlacht bei Wjasma und Brjansk im Deutsch-Sowjetischen Krieg (1941)